ABSA Stadium o ABSA Park è il nome commerciale di tre stadi del Sudafrica:
 ABSA Stadium a Durban, nome con cui fu noto il Kings Park Stadium tra il 2000 e il 2010
 ABSA Stadium a East London, nome con cui fu noto il Buffalo City Stadium tra il 2004 e il 2008
 Absa Stadium o ABSA Park a Kimberley, nome con cui fu noto il Griqua Park tra il 1998 e il 2008